Aeschi kan syfta på

Schweiz 

 Aeschi bei Spiez – ort och kommun i kantonen Bern, 
 Aeschi, Solothurn - ort och kommun i kantonen Solothurn,